Margarita Luisa de Orleans (en francés, Marguerite Louise d'Orléans; Blois, 28 de julio de 1645-París, 17 de septiembre de 1721) fue gran duquesa de Toscana como consorte de Cosme III de Médici. Tuvo una muy mala relación con su marido y su familia política, con quienes se peleó en varias ocasiones, e incluso acusó falsamente de intentar envenenarla. Al convertirse en gran duque de Toscana tras la muerte de su padre en 1670, Cosme III, persuadido por su madre, Victoria della Rovere, se negó a admitir a Margarita Luisa en la Consulta (Consejo de Estado). Sin influencia política, Margarita supervisó la educación de su hijo mayor, el gran príncipe Fernando. Tuvo dos hijos más: Ana María Luisa y Juan Gastón, que fue el último gran duque de Toscana miembro de la familia Médici. 

En diciembre de 1674, Margarita Luisa firmó un contrato con Cosme III en el que se le concedía una pensión de 80 000 libras, y posteriormente se le permitió volver a Francia, a condición de que fijase su residencia en la Abadía de Saint-Pierre de Montmartre, cerca de París. Al ser hija del duque Gastón de Orleans, Margarita Luisa se vio obligada en ese contrato a renunciar a sus derechos como princesa de Francia. Aunque el contrato también le prohibía salir del convento, Margarita visitaba con frecuencia la corte de su primo, el rey Luis XIV, en Versalles. Se vio envuelta en numerosos escándalos, entre ellos un intento de incendiar la abadía, y tuvo varios amantes.

Biografía

Infancia: 1645-1661

Margarita Luisa, mayor de los cinco hijos del duque Gastón de Orleans y de su segunda esposa, Margarita de Lorena, nació el 28 de julio de 1645 en el castillo de Blois. Dos de sus hermanas fueron Isabel Margarita de Orleans, duquesa de Guisa, y la duquesa de Saboya, Francisca Magdalena de Orleans. 

Margarita Luisa recibió una educación rudimentaria en la corte de su padre en Blois, donde él se retiró tras la llamada fronda de los príncipes, una fallida insurrección contra su sobrino, Luis XIV de Francia. Margarita Luisa tuvo una estrecha relación con su hermanastra, la duquesa de Montpensier, conocida como la Grande Mademoiselle, que la llevaba al teatro y a bailes de la corte. Margarita asistía al salón de la duquesa y buscaba su consejo en temas cortesanos. También le pidió que ayudara a llevar a buen puerto las negociaciones de su matrimonio con Cosme de Toscana.

Aunque inicialmente le complacía la perspectiva de esta boda, el entusiasmo de Margarita Luisa se enfrió cuando supo que su hermanastra no estaba de acuerdo con el matrimonio. Tras este cambio de opinión, el comportamiento de Margarita Luisa se hizo errático: escandalizó a la corte saliendo sin carabina —una grave transgresión para la sociedad francesa de la época— con su primo Carlos, duque de Lorena, que se convirtió en su amante. Para disgusto de los ministros de Luis XIV, su matrimonio por poderes el 19 de abril de 1661 no cambió su actitud.

Vida en Toscana: 1661-1670

Gran princesa de Toscana

Margarita llegó a Toscana acompañada por Matías de Médici, hermano del entonces duque de Toscana, Fernando II, y una flota de nueve galeras: tres toscanas, tres genovesas y tres de los Estados Pontificios. Desembarcó el Livorno el 12 de junio, e hizo su entrada solemne en Florencia el 20 de junio. Su boda, el mayor espectáculo que se había visto hasta entonces en Florencia, contó con un séquito de más de 300 carruajes. Su suegro, como regalo de esponsales, le obsequió una perla «del tamaño de un huevo de paloma».

Margarita Luisa y Cosme se saludaron con indiferencia, y según contaba Sofía del Palatinado, solo dormían juntos una vez a la semana. Dos días después de la boda, Margarita Luisa intentó apropiarse de las joyas de la corona de Toscana, pero Cosme le replicó que no tenía autoridad para dárselas. Intentó sacar del ducado las joyas que consiguió de su marido, pero el gran duque lo impidió. A partir de este incidente, la indiferencia de Margarita se convirtió en aversión, acicateado por su amor a Carlos de Lorena, a quien se vio obligada a abandonar en Marsella. No obstante, este aborrecimiento no impidió que llegaran los hijos: Fernando en 1663, Ana María Luisa en 1667, y Juan Gastón en 1671. La familia de Cosme también fue blanco de las iras de Margarita Luisa: discutió con la gran duquesa sobre el orden de precedencia, y con el gran duque Fernando sobre su prodigalidad, que la hacía muy impopular entre los florentinos.

Relaciones con Luis XIV

Tras la breve visita de Carlos de Lorena a Florencia, durante la que se alojó con la familia gran ducal en el palacio Pitti, el tono de las cartas de Margarita Luisa a Carlos indujo a que el gran duque y Cosme la espiaran. En respuesta, ella pidió la intervención de Luis XIV, pero el rey francés declinó su petición. Margarita Luisa envió a Luis XIV una carta quejándose de maltrato cuando los grandes duques despidieron a sus cortesanos franceses, y también lo hizo el gran duque Fernando para pedirle que refrenara el comportamiento de la princesa.  

Para aplacarlos a ambos, Luis XIV envió al conde de Saint Mesme. Margarita Luisa quería volver a Francia, y Mesme simpatizaba con sus deseos, al igual que la mayor parte de la corte francesa, por lo que se marchó sin encontrar una solución a las desavenencias domésticas del heredero, enojando tanto a Fernando como a Luis XIV. A partir de entonces, Margarita se dedicó a humillar a Cosme en cualquier ocasión: insistió en contratar cocineros franceses, ya que temía que los Médici intentaran envenenarla, y tachó a Cosme de «novio pobre» ante el nuncio apostólico. 

Tras varios intentos fallidos de reconciliación, en septiembre de 1664, Margarita Luisa abandonó sus aposentos del palacio Pitti y se negó a regresar, por lo que Cosme la instaló en la villa de Lappeggi,  donde la vigilaban 40 soldados y seis cortesanos nombrados por Cosme, que la seguían a todas partes para evitar que huyera. Al año siguiente, ella cambió de táctica y se reconcilió con la familia gran ducal. El delicado «acercamiento» entre Margarita Luisa y el resto de la familia se desvaneció tras el nacimiento en 1667 de Ana María Luisa, cuando contrajo viruela.

Gran duquesa de Toscana: 1670-1721

En mayo de 1670, con la muerte del gran duque, Margarita Luisa se convirtió en gran duquesa de Toscana. Cosme III reinstauró la tradición de admitir a la madre del gran duque en la Consulta o consejo de estado. La duquesa Victoria, que detestaba a Margarita Luisa por cómo había tratado a Cosme y a ella misma, consiguió que fuera excluida de la política, dejándola solo a cargo de supervisar la educación de su hijo, el gran príncipe Fernando. Margarita, furiosa por su exclusión, luchó contra Victoria por el orden de precedencia y exigió entrar en la Consulta, pero Cosme III se alineó con su madre. A principios de 1671, la lucha entre las dos duquesas se hizo tan despiadada que un cronista contemporáneo señaló que el «palacio Pitti se ha convertido en la morada del propio diablo, y de la mañana a la noche, solo se oye ruido de peleas y agresiones».

Regreso a Francia

A principios de 1672, Margarita Luisa escribió a Luis XIV, pidiéndole asistencia médica, ya que creía tener cáncer de mama. Luis XIV envió al médico personal de Ana de Austria, Pierre Alliot, para que la atendiera. A diferencia de Mesme, Alliot no entró en el juego de Margarita Luisa, que quería volver a Francia con la excusa de su enfermedad, y diagnosticó que el tumor no era «en ningún modo maligno», aunque recomendó una cura de aguas termales. Frustrada por el fracaso de sus planes, Margarita Luisa comenzó a coquetear con un cocinero de su casa.

Para restablecer la armonía doméstica, Cosme III hizo venir a Madame du Deffand, la institutriz que cuidó de Margarita Luisa en su infancia, que ya había intentado, sin éxito, ayudar al gran duque con anterioridad. Pero cuando llegó, Margarita estaba muy deprimida y pidió que le permitieran visitar la villa medicea de Poggio a Caiano, aparentemente para rezar en un santuario próximo. Una vez allí, se negó a volver, lo que dio lugar a un pulso entre ella y el gran duque que duró dos años, puesto que él se negó a permitirle volver a Francia, algo que Margarita pedía en su carta de despedida a Cosme. Viendo que la misión de Madame du Deffand había fracasado, Luis XIV intentó por última vez una reconciliación de la pareja gran ducal, sin conseguirlo. Ante esta situación, Cosme capituló y firmó un contrato con Margarita Luisa el 26 de diciembre de 1674 en el que le autorizaba a volver a Francia con una pensión de 80 000 libras, pero debía quedar confinada en la abadía de Saint Pierre de Montmartre y renunciar a sus derechos como princesa real de Francia. Margarita Luisa volvió a su país natal cargada con los muebles y enseres de villa Poggio a Caiano.

Montmartre

La noticia de la partida de Margarita Luisa el 12 de julio de 1675 fue recibida con gran disgusto por los florentinos. La nobleza también simpatizaba con ella, creyendo erróneamente que Cosme era el culpable de su marcha. Al principio, Margarita Luisa patrocinó proyectos de caridad en Montmartre y se mostró piadosa, pero no tardó en volver a su comportamiento libertino, iniciando un romance con el conde de Lovigny y después con dos militares. Luis XIV, que no conocía artículo del contrato que prohibía a la gran duquesa abandonar el convento, la recibía a menudo en la corte. 

A causa de su poco elegante séquito y sus cortas visitas, Margarita Luisa se ganó la reputación de bohemia en la corte de Versalles, y de esta forma aceptaba a personas de baja cuna en su círculo. Al final, la abadesa de Montmartre, cuando le preguntaron por los amoríos de Margarita dijo que «una conspiración de silencio es el único antídoto contra la depravación y los excesos» de la duquesa, lo que explicaría su ausencia de las crónicas de la época.

En Florencia, Cosme III escuchaba con atención los informes del enviado toscano que la vigilaba, y si consideraba ofensivo alguno de sus actos, escribía a Luis XIV exigiendo una explicación. El rey francés acabó por cansarse de este goteo de protestas, ya que «Cosme había consentido el retiro de su esposa en Francia, y virtualmente había renunciado a cualquier derecho a interferir en su comportamiento». Como consecuencia, Cosme dejó de mezclarse en los asuntos de su esposa, aunque informó a Margarita de la enfermedad de su hijo mayor, Fernando, que se había posicionado a favor de su madre y mantenía correspondencia con ella. Margarita Luisa, convencida de la muerte inminente de su esposo, dijo a la corte francesa que «a la primera noticia del fallecimiento de su detestado marido, volaría a Florencia para apartar a todos los hipócritas y toda la hipocresía y establecer un nuevo gobierno». No obstante, eso nunca sucedió y en realidad, Cosme la sobrevivió dos años.

En 1688, abrumada por las deudas, Margarita Luisa escribió a Cosme para pedirle 20 000 coronas. Como Cosme no se mostró muy colaborador, recurrió a su hijo, esperando que pudiera ayudarla, pero él se negó por temor a molestar a su padre. Finalmente, Cosme pagó las deudas y la seguridad financiera de Margarita quedó asegurada cuando en 1696 heredó una gran suma de dinero de un familiar. 

Aunque la anterior abadesa de Montmartre toleraba la conducta de Margarita Luisa —que alcanzó su punto culminante cuando amenazó con quemar el convento—, la nueva abadesa comenzó a quejarse a menudo ante el gran duque y el rey. En respuesta, Margarita amenazó con matarla y formó una camarilla en su contra. Como consecuencia, y siguiendo los deseos de la gran duquesa, Cosme III consintió que Margarita Luisa se trasladara a otro convento, el de Saint-Mandé, con la condición de que solo partiera con el permiso explícito del rey Luis XIV. Como ella no aceptó estos requisitos, se suspendió el pago de su pensión, que reanudó cuando Luis XIV la obligó a ceder.

Saint-Mandé
En Saint-Mandé, Margarita Luisa sufrió una transformación: dejó de cometer excesos y dedicó todo su esfuerzo a reformar el convento, que ella llamaba «burdel espiritual». Su salud comenzó a declinar en 1712, tras una apoplejía que le dejó el brazo izquierdo paralizado. Al año siguiente, la muerte del único de sus hijos por el que había mostrado interés, el príncipe heredero Fernando, contribuyó a un segundo ataque. El regente de Francia, Felipe II de Orleans, permitió a Margarita comprar una casa en París, donde pasó sus últimos años, manteniendo correspondencia con la madre del regente, Isabel Carlota del Palatinado, y dedicando su tiempo a obras benéficas. Margarita Luisa murió en septiembre de 1721, y fue enterrada en el cementerio de Picpus, en París.

Descendencia

Cosme III y Margarita Luisa tuvieron tres hijos:

Fernando (1663-1713), gran príncipe de Toscana. Se casó con Violante Beatriz de Baviera. El matrimonio no tuvo hijos.
Ana María Luisa (1667-1743), se casó con Juan Guillermo, elector del Palatinado. El matrimonio no tuvo hijos.
Juan Gastón (1671-1737), gran duque de Toscana. Se casó con Ana María Francisca de Sajonia-Lauenburgo. El matrimonio no tuvo hijos.

Ancestros

Véase también
 Casa de Orleans
 Gran Ducado de Toscana
 Casa de Médici

Referencias

Enlaces externos

Grandes duquesas consortes de Toscana con los Médici
Nobles de Francia del siglo XVII
Dinastía de Orleans
Margarita Luisa
Francesas del siglo XVII
Francesas del siglo XVIII
Sobrevivientes de viruela
Sobrevivientes de apoplejía
Nacidos en Blois
Fallecidos en París
Duquesas consortes del siglo XVII
Duquesas consortes del siglo XVIII